

Anno 
 1929 – (MCMXXIX in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1929 a.C.

Matematica 
 1929 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1929 Kollaa – asteroide della fascia principale del sistema solare